Nord kan henvise til:

 Nord - verdenshjørne

 steder
 Nord, Californien
 Nord (departement), et departement i nordlige Frankrig
 Nord, Haiti, et departement i det nordlige Haiti
 Station Nord, et militær og videnskabelig base
 Nord, Burkina Faso, region
 Nord Region, Cameroun

 andet
 Nord (film) – dansk spillefilm fra 2017 instrueret af Laurits Flensted-Jensen